Az 1989-es Roland Garros férfi versenyét az amerikai Michael Chang nyerte a svéd Stefan Edberg előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Negyedik kör)
  Boris Becker (Elődöntő)
  Stefan Edberg (Döntős)
  Mats Wilander (Negyeddöntő)
  Andre Agassi (Harmadik kör)
  Jakob Hlasek (Negyedik kör)
  Tim Mayotte (Második kör)
  Miloslav Mečíř (Első kör)

  Jimmy Connors (Második kör)
 - 
  Alberto Mancini (Negyeddöntő)
 - 
  Yannick Noah (Első kör)
  Aaron Krickstein (Második kör)
  Michael Chang (Bajnok)
  Guillermo Perez-Roldan (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1